patos – kategoria estetyczna
 Patos – miasto w Albanii
 Patos – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Paraíba
 Patos de Minas – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Minas Gerais
 Patos do Piauí – miasto i gmina w Brazylii, w stanie Piauí
 Lagoa dos Patos – laguna w Brazylii